Olaszország
Guarda Veneta, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében

 Portugália
Guarda, kerület Portugália középső, keleti részén, Centro régióban 

 Svájc
Guarda, település Svájcban, Graubünden kantonban